Чемпіонат світу з важкої атлетики 2022 пройшов у місті Богота, Колумбія з 5 по 16 грудня 2022 року.

Призери

Чоловіки

Жінки

Результати

Чоловіки

До 55 кг

До 61 кг

До 67 кг

До 73 кг

До 81 кг

До 89 кг

До 96 кг

До 102 кг

До 109 кг

Понад 109 кг

Жінки

До 45 кг

До 49 кг

До 55 кг

До 59 кг

До 64 кг

До 71 кг

До 76 кг

До 81 кг

До 87 кг

Понад 87 кг

Результати українських важкоатлетів

Примітки

Посилання 
 Результати

Чемпіонати світу з важкої атлетики
Спортивні події 2022
Спортивні змагання в Колумбії
2022 у колумбійському спорті
Спорт у Колумбії